Příjmení Rohde nosí více různých významných osobností:

 David S. Rohde (* 1967) – americký investigativní novinář
 Frank Rohde (* 1960) – německý fotbalista, obránce
 Katrin Rohde (* 1948) – zakladatelka sirotčince v Ouagadougou, Burkina Faso

další významy
 Rohde & Schwarz – německá elektrotechnická společnost